Панч-кедар () — пять индуистских храмов или святых мест в Гималаях в регионе Гархвал в индийском штате Уттаракханд. Храмы посвящены Шиве и являются важными местами паломничества для шиваитов. Панч-кедары описываются во многих легендах, которые связывают их возникновение с пятью Пандавами — героями древнеиндийского эпоса «Махабхарата».

Индуисты, как правило, во время совершения паломничества посещают эти храмы в определённом порядке: Кедарнатх, Тунгнатх, Рудранатх, Мадхьямахешвар и Калпешвар. Кедарнатх является самым важным из них, так как в храме Кедарнатха находится один из 12 Джьотирлингамов.

Примечания

Ссылки 
 Locations of Panch Kedar — Schematic sketch
 Panch Kedar, trek map, page 78

Шиваизм
Индуистские храмы Уттаракханда
Места паломничества индуизма